Марсело Риос је освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 7-5, 6-3, 6-4.

Носиоци 

  Пит Сампрас (треће коло)
  Петр Корда (четврто коло)
  'Марсело Риос (победник)
  Патрик Рафтер (друго коло)
  Грег Руседски (четврто коло)
  Јевгениј Кафељников (четврто коло)
  Јонас Бјеркман (треће коло)
  Алекс Коређа (полуфинале)
 n/a
  Густаво Киртен (четвртфинале)
  Карол Кучера (треће коло)
  Феликс Мантиља (друго коло)
  Серђи Бругера (друго коло)
  Седрик Пиолин (треће коло)
  Марк Филипусис (друго коло)
  Карлос Моја ''(треће коло)
|
  Алберто Берасатеги ''(друго коло) 
  Тим Хенман ''(полуфинале) 
  Алберт Коста ''(четврто коло) 
  Горан Иванишевић ''(четврто коло) 
  Магнус Норман ''(друго коло) 
  Томас Енквист ''(четвртфинале) 
  Фабрис Санторо ''(четврто коло) 
  Андреј Медведев ''(треће коло) 
  Никола Кифер ''(четврто коло) 
  Магнус Ларсон ''(друго коло) 
  Марк Росе ''(треће коло) 
  Јан Симеринк ''(треће коло) 
  Андре Агаси ''(финалиста) 
  Томи Хас ''(треће коло) 
  Франсиско Клавет ''(треће коло) 
  Вејн Фереира ''(четврто коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1998.